Wimbledon 2019 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania mają miejsce w dniach 1–13 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 

Wimbledon 2019
Wimbledon – gra pojedyncza kobiet